

Fiumi 
 Saale, fiume tedesco, affluente dell'Elba 
 Saale (Leine), fiume tedesco, affluente della Leine 
 Saale di Franconia, fiume bavarese, affluente del Meno
 Salzburgische Saale, denominazione storica del XIX secolo del fiume austro-tedesco Saalach

Altro 
 Saale (nave), nave passeggeri Saale del Norddeutscher Lloyd